Мелани Уден и Джак Сок защитаваха титлата си, но загубиха от Саня Мирза и Колинг Флеминг във втори кръг. Ким Клайстерс изигра последния си професионален мач, след като претърпя загуба в мача си от втори кръг с Боб Брайън срещу Екатерина Макарова и Бруно Соарес. Впоследствие Макарова и Соарес спечелиха титлата, след като победиха четвъртите поставени в схемата Квета Пешке и Марчин Матковски във финалния двубой с 6 – 7(8 – 10), 6 – 1, (12 – 10).

Поставени тенисисти

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Основна схема

Открито първенство на САЩ